

Patronyme 

 Claude-Joseph Gignoux (1890-1966), un homme politique, économiste et journaliste français ;
 Dany Gignoux (1944-), photographe et reporter suisse, née à Genève ;
 Hubert Gignoux (1915-2008), metteur en scène et comédien français ;
 Jean-Marie Gignoux (1815-1876), architecte suisse ;
 John Gignoux (1860-1930), homme politique suisse ;
 Marc Gignoux (?-1992), industriel et pilote de rallye français ;
 Maurice Gignoux (1881-1955), géologue français ;
 Paul Gignoux (1928-1937), enfant lapidé à Lyon ;
 Pierre Gignoux (vers 1646-1716), ferronnier d’art établi à Genève ;
 Régis Gignoux (1878-1931), journaliste, romancier et dramaturge français ;
 Régis François Gignoux (1814-1882), peintre français.